Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Kathy Jordan 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Kathy Jordan (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Jo Durie (secondo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Andrea Leand (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1984